Frederik August van Oldenburg (1711-1785), prins-bisschop van Lübeck en hertog van Oldenburg
 Frederik August van Oldenburg (1852-1931), laatste groothertog van Oldenburg
 Frederik August van Oldenburg (1936-2017), titulair hertog van Oldenburg